Apitz (auch slaw. Apecz) bezeichnet:

als Vorname:
 Apitz (Meißen) (* nach 1270; † vor 1310), Sohn von Albrecht II. (Meißen) mit Kunigunde von Eisenberg

 Apitz von Meuselbach (nach 1300), Herr auf Tröbnitz
 Apitz von Rechenberg (um 1270), Gründer der Burg Rechenberg (Osterzgebirge)
 Apitz von Rochowitz († 1417), Pfarrer von Sorau/Niederlausitz
 Apitz von Schnornow (um 1350), Lokator von Zschorna (Thiendorf), Sachsen

als Familienname:
 Bernd Apitz (* 1947), deutscher Sänger
 Bruno Apitz (1900–1979), deutscher Schriftsteller
 Bruno F. Apitz (* 1957), deutscher Schauspieler
 Jürgen Apitz (1932–2014), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Kurt Apitz (1906–1945), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Mareen von Römer (* 1987), geb. Apitz, deutsche Volleyball-Nationalspielerin
 Michael Apitz (* 1965), deutscher Maler und Comiczeichner
 Renate Apitz (1939–2008), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch: 
 Apitzsch
 Opitz